Direct Media Interface – interface stosowany w architekturze płyt głównych i procesorów Intela